Einphasenwechselstrommotor steht für:

 Bahnmotor, der mit Wechselstrom versorgt wird
 Einphasen-Reihenschlussmotor
 Spaltmotor